Con l'espressione Teatro Massimo si intende la massima istituzione teatrale di una città. L'espressione può riferirsi a:
Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, inaugurato il 31 maggio 1890
Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo, inaugurato il 16 maggio 1897
Teatro Massimo di Pescara, inaugurato nel 1936
Teatro Massimo di Cagliari, inaugurato nel 1947